Un bureau des sports, ou BDS, est une association d'école supérieure française chargée des activités sportives.

Activités courantes 

Le bureau des sports est une association regroupant un certain nombre d'étudiants d'une même école dans le but de gérer le sport dans leur école. Suivant les écoles, ils peuvent assurer une part ou l'intégralité de la logistique des séances de sport proposés aux étudiants : trouver des salles, fournir et adapter le matériel, proposer le plus grand nombre de sports possible et assurer le recrutement de professeurs de sport. 

Être sportif n'est absolument pas nécessaire pour intégrer le BDS, il faut entendre le terme « sport » dans son acception la plus large.

Comme avec la plupart des associations dans ce type d'écoles, les personnes responsables du BDS pour une période donnée choisissent souvent un nom de mandat associatif farfelu, mêlant jeux de mot et références culturelles riches. Par exemple, le mandat 2014 du BDS de l'école atlantique de commerce portera le nom de Sportacus.

Activités ponctuelles 

Le BDS prend aussi en charge la participation des étudiants à des événements sportifs extérieurs, comme les compétitions universitaires ou des tournois inter-écoles. Il assure alors l'inscription d'équipes pour l'école et motive les étudiants à venir supporter leurs camarades sur le terrain.

Certains BDS organisent un événement de ce type sur leur campus : on peut citer les Inter'ENS, organisées, chaque année, par le BDS de l'une des Écoles normales supérieures, ou, sur le plateau de Saclay, le GOST de l'Institut d'optique, Titan de l'ENSTA ParisTech et le TOSS de Supélec.

Notes et références 

Vie étudiante